Die Ligue Professionnelle 1 2020/21 war die 59. Auflage der höchsten Spielklasse des Landes. Es nahmen 20 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde der CR Belouizdad aus Algier. Absteigen dagegen mussten AS Ain M'lila, USM Bel-Abbès, CA Bordj Bou Arréridj und JSM Skikda.

 Den RC Relizane und AS Ain M´lila wurden 3 Punkte abgezogen.
 Aufsteiger: HB Chelghoum Laid, RC Arbaa

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesa/alg2021.html

Fußballwettbewerb in Algerien
Fußballsaison 2020/21